Štvanec může být:

člověk, který je někým nebo něčím štván (honěn, popoháněn apod.)

Kulturní statky

Filmy
Štvanec (film, 1947) – britský film z roku 1947
Štvanec (film, 2003) – americký film z roku 2003
Štvanec (film, 2004) alternativně i Zatuchlé vzpomínky – švédský film z roku 2004
Štvanec času – americký film z roku 2001
Štvanec IRA – britsko-kanadský film z roku 2008

Knihy
Štvanec - Moba
Štvanec (Jones Sadie) – autor Jones Sadie

Související články 
Štvanice